NGC 4417 (другие обозначения — UGC 7542, MCG +2-32-53, CGCG 70-80, VCC 944, PGC 40756) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4417
Дева (созвездие)